

Naissances 
 Muro Kyūsō (mort le 9 septembre 1734), lettré néoconfucéen et fonctionnaire du shogunat Tokugawa

Décès

Autres événements 
 Le roi de Suède Charles X Gustave prend possession de la Forteresse de Bohus

Voir aussi

Articles connexes 
 30 mars
 mars 1658